The Machine è una tribute band di New York che si esibisce con un repertorio basato sui successi e sulle rarità presenti nella produzione dei Pink Floyd.

Storia

Formato dai fondatori Joe Pascarelli, chitarrista e vocalist, e Tahrah Cohen alla batteria, a cui si sono uniti il tastierista Scott Chasolen e il bassista Ryan Ball, il gruppo musicale è protagonista di spettacoli nei quali ripercorre sonorità e apparati scenici classici della formazione inglese, ottenendo un grande successo nei teatri e nei festival in Nord America, Europa e Asia; e a volte condividendo il palco con orchestre sinfoniche, come è accaduto fra l’altro ad Atlanta, Detroit, Jacksonville, San Diego, Buffalo e Pittsburgh. Musicalmente il richiamo è ai Pink Floyd degli anni settanta, l’aspetto visivo – i light show, gli elementi teatrali, l’elaborata realizzazione dei  palcoscenici – rievoca invece gli elementi distintivi che hanno caratterizzato il gruppo britannico nel decennio successivo. In particolare, vengono utilizzati raggi laser ed effetti speciali creati dalla stessa azienda produttrice che forniva i Pink Floyd. Durante gli show sono riprodotti interi album del quartetto inglese, e gli spettatori hanno un ruolo attivo facendo richieste di composizioni floydiane, vedendole accolte dalla tribute band.

Note

Voci correlate
 Pink Floyd
 Tribute band

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Gruppi musicali tribute